Almgren ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Almgren (* 1968), schwedischer Fußballspieler
 Andreas Almgren (* 1995), schwedischer Leichtathlet
 Erik Almgren (1908–1989), schwedischer Fußballspieler
 Frederick Almgren (1933–1997), US-amerikanischer Mathematiker
 Gustav Almgren (1906–1936), schwedischer Fechter
 Johanna Almgren (* 1984), schwedische Fußballspielerin
 Oscar Almgren (1869–1945), schwedischer Prähistoriker